Contentment ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Contentment (Mt. Crawford, Virginia), NRHP-ID 04000481
 Contentment (Ansted, West Virginia), NRHP-ID 74001996